Stalojåkka (Jokkmokk), een rivier annex beek, die stroomt in de Zweedse gemeente Jokkmokk
 Stalojåkka (Kiruna), een rivier annex beek, die stroomt in de Zweedse gemeente Kiruna